Carlos Anselmo Francisco José Guillermo Luis Felipe Gero María, 4º Duque de Urach, Conde de Wurtemberg (nacido el 5 de febrero de 1955), es el anterior jefe de la rama morganática de Urach de la Casa de Wurtemberg.

Biografía 
Nacido en Regensburg, Alemania Occidental, era el hijo del Príncipe Everardo de Urach y de la Princesa Iniga de Thurn y Taxis. Es nieto del Guillermo, Duque de Urach, quien fue entre el 11 de julio de 1918 y noviembre de 1918 el rey electo Mindaugas II de Lituania. El título de "Duque de Urach" fue abolido junto con todos los otros privilegios nobiliarios en Alemania en 1919, siendo los títulos hereditarios relegados al apellido.

Se hizo ingeniero, habiendo estudiado agronomía en la Universidad de Kiel. Carlos Anselmo sucedió a su tío Carlos Gero, quien no tenía descendencia, como cuarto Duque de Urach tras su muerte en 1981. Mantuvo el abolido título ducal hasta el 9 de febrero de 1991 cuando se casó con una plebeya y renunció a él. Su hermano Guillermo Alberto lo sucedió como jefe de la rama de Urach de la Casa de Wurtemberg. Carlos Anselmo vive en el Castillo de Niederaichbach, Baviera, y es el propietario de la finca forestal de Greshornish en Inverness, Escocia.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Saskia Wüsthof (nacida en 1968) el 9 de febrero de 1991 en Stuttgart. Tuvieron dos hijos antes de divorciarse en 1996:

 Wilhelm Karl Gero Eberhard Peter Maria Prinz von Urach, nacido el 8 de julio de 1991
 Maximilian Emanuel Wolfgang Luitpold Robert Prinz von Urach, nacido el 5 de mayo de 1993

Se casó con Uta Maria Priemer (nacida en 1964, cuya hija Teresa von Bülow se casó con el Conde Ferenc Kornis von Göncz-Ruszka, nieto del Príncipe Rasso de Baviera) el 2 de septiembre de 2014.

Ancestros

Referencias 

 Property website

Nacidos en Ratisbona
Católicos de Alemania
Duques de Urach
Príncipes de Urach